Спартак Парджиани (род. 26 июня 1957 года, Местия, Грузия) — грузинский режиссер и сценарист.

Биография 
Родился 26 июня 1957 года в Местиа, Грузия. В 1983 году окончил Театральный институт им. Шота Руставели, в 1983—1985 годах работал режиссёром в Народном театре г. Мцхета, с 1986 года в грузинской киностудии. Режиссёр нескольких документальных фильмов. Он также снимался в нескольких художественных фильмах. С 1986 года является членом Союза грузинских кинематографистов.

Фильмография 
Режиссёр
 «Латали» (2008) — Документальный фильм
 «Дорога из прошлого в будущее» (2010) Документальный фильм
 «Сванети живой миф» (2011) — документальный фильм
 «Смерть начало новой жизни» (2011) — документальный фильм
 «Сванети — сокровище культурного наследия» (2015) — Документальный фильм

Сценарист
 «Латали» (2008) — Документальный фильм
 «Дорога из прошлого в будущее» (2010) — Документальный фильм
 «Сванети живой миф» (2011) — документальный фильм
 «Смерть начало вечной жизни» (2011) — документальный фильм
 «Сванети — сокровище культурного наследия» (2015) — Документальный фильм

Актер
 Художественный фильм"1001 рецепт влюбленного кулинара" (1996)
 Художественный фильм «Сван» (2007)
 Художественный фильм «Давай насос» (2010)
 Художественный фильм «Dede» (2017)

Призы и награды 
 Батумский международный фестиваль православных фильмов "Крест святого Андрея(2008), фильм «Латали» лучший документальный фильм
 Международный фестиваль православного кино «Покров» (2011) — премия Сергея Лосева за режиссуру, фильм «Смерть, начало вечной жизни»
 Международный фестиваль кино и телепрограмм «Радонеж» (20011) Диплом «За уникальный опыт церковного милосердия»
 Грамота и икона за отображение материнского долга и обретение веры; Международный Сретенский православный кинофестиваль «Встреча»-2012 за фильм «Смерть начало вечной жизни»

Примечания

Ссылки 
 http://www.imdb.com/name/nm4298263/?ref_=fn_al_nm_3
 http://www.geocinema.ge/ge/person.php?kod5=4144 

Режиссёры Грузии
Родившиеся в 1957 году
Актёры Грузии
Персоналии по алфавиту